Donka peut désigner :
 Donka, une localité au Burkina Faso
 Donka, une localité au Cameroun
 Donka, un quartier de Conakry en Guinée

Homonymie de localités